Тепејавалко има више значења:

 Тепејавалко (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепејавалко (Уизилтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Тепејавалко (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепејавалко (Тепејавалко, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепејавалко (Тепејавалко де Кваутемок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику